Nina est un nom propre qui désigne notamment :

Prénom ou patronyme 
Nina est un prénom féminin, diminutif du prénom italien Antonina. Il est aussi très souvent utilisé en Italie pour désigner affectueusement les Anna. On le retrouve également très souvent en Tchéquie, en Espagne et en Allemagne.

 

Nina peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Nina de Géorgie († 335) ou sainte Nina ou Nino (le plus fréquemment) ou Ninon ou Christiane ou Chrétienne, apôtre de la Géorgie, fêtée le 14 janvier aussi bien dans le martyrologe romain que dans le calendrier ecclésiastique orthodoxe.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Nina Bouraoui,
 Nina Catach, 
 Nina Companeez, 
 Nina Dobrev, 
 Nina Hagen,
 Nina Morato,
 Nina Ricci,
 Nina Simone.
 Pour voir toutes les pages commençant par Nina, consulter la liste générée automatiquement pour le nom Nina.

Personnages de fiction 
 Nina, personnage de La Mouette, pièce de théâtre de Tchekhov ;
 Nina, personnage principal de Black Swan, film de Darren Aronofsky (2011) ;
 Nina, personnage principal de la série Nina ;
 Nina, personnage de Chérubin, opéra de Massenet (1905).

Titres

Musique
 Nina ou la Folle par amour (1786), opéra-comique français de Nicolas Dalayrac, livret de Marsollier des Vivetières ;
 Nina ou la Folle par amour (1789), opéra italien de Giovanni Paisiello, traduit et inspiré de celui de Nicolas Dalayrac, représenté sans discontinuer à Paris de 1803 à 1826 ;
 Nina ou la Folle par amour (1813), ballet-pantomime français de Louis Milon, musique de Louis Persuis, d'après Marsollier des Vivetièreset Nicolas Dalayrac ;
 Nina (2001), chanson de la chanteuse brésilienne Daniela Mercury, extraite de l'album Sou de qualquer Lugar ;
 Nina (1995), chanson du groupe Radio Tarifa extraite de l'album Rumba Argelina ;
 Quand Nina est saôule (2007), chanson du chanteur Ours extraite de l'album MI ;
 Nina (2009), chanson du groupe Babylon Circus, extraite de l'album La Belle Étoile ;
 Nina (chanson de 2014), chanson d'Ed Sheeran, tiré de l'album x ;
 Nina, titre n° 8, tiré de City hunter - Magnum Of A Love Destination.

Théâtre
 Nina (1949), pièce de théâtre française d'André Roussin

Cinéma / Télévision
 Nina, film allemand réalisé par Rudolf Jugert en 1956 ;
 Nina, film français réalisé par Jean Boyer en 1959 ;
 Nina, téléfilm suédois réalisé par Jan Molander en 1968 ;
 Nina, film russe réalisé par Aleksei Shvachko en 1971 ;
 Nina, film italien réalisé par Vincente Minnelli en 1976 ;
 Nina, telenovela brésilienne diffusée en 1977 ;
 Nina, court métrage français réalisé par Bianca Florelli en 1987 ;
 Nina, documentaire mexicain réalisé par Angeles Sanchez en 1989 ;
 Nina, feuilleton télévisé russe réalisé par Vladimir Krasnopolsky et Valeri Ouskov en 2001 ;
 Nina (Ha'asonot Shel Nina / האסונות של נינה), film israélien réalisé par Savi Gavison en 2003 ;
 Nina, film brésilien réalisé par Heitor Dhalia en 2004 ;
 Nina, film américain réalisé par Luis L. del Rosario Jr. en 2006 ;
 Nina, série télévisée française diffusée depuis 2015 ;
 Nina, film américain réalisé par Cynthia Mort en 2016 ;
 Nina, film polonais réalisé par Olga Chajdas en 2018.

Voir aussi
 Nom de code : Nina (1993), film américain réalisé par John Badham.

Voir aussi 
 
 Institut national de l'audiovisuel (Pologne)

Pseudonyme et surnom 
 Nina (°1966 -), chanteuse et actrice espagnole ;
 Nina, l'un des surnoms de Éléonore-Justine Ruffin (°1831 - †1905), ou Princesse Pierre, épouse de Pierre Bonaparte ;
 Surnom des automotrices BLS RABe 525 NINA ;
 Nina, de son vrai nom Michaela Schähfer (1945-2005), chanteuse allemande ;
 Nina Boldt dite Nina (née en 1983), chanteuse et musicienne synthwave allemande, basée à Londres.

Hydronyme 
 La rivière Nina, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Notes et références 

Homonymie de titre
Homonymie de prénom